Sainte Xénie désigne des saintes chrétiennes :

 Xénie de Saint-Pétersbourg (+ vers 1803) ou Xenia, ascète folle en Christ ; fêtée le 24 janvier et le 11 septembre.
 Xénie de Mylassa () ou Xenia, ermite en Carie ; fêtée le 24 janvier.

Référence